Бергенгейм, Бергенхейм () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Бергенгейм, Август Иванович (1803—1838) — русский военный деятель, топограф.
 Бергенгейм, Эдуард Эдуардович (1844—1893) — харьковский промышленник, основатель керамического завода.
 Бергенхейм, Эдвард (1850—1884) — глава Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии в 1850—1884 годах.